Information kan have flere betydninger:

 Information – oplysning og andet.
 Informationssystem – et system der modtager, behandler og afleverer informationer.
 Informationskompetence – evnen til at finde og behandle information.
 Informationssamfund – et samfund baseret på viden og information.
 Dagbladet Information – dansk avis.
 Information (II) – dansk dokumentarfilm fra 1947 instrueret af Bjørn Rasmussen